Сулик — имя собственное:
 Сулик, Дано (род. 1975) — словацкий порноактёр и модель, один из самых известных актёров из фильмов студии Bel Ami.
 Сулик, Рихард (род. 1968) — словацкий экономист и политик.
 Сулик, Францишек (1908—2000) — австралийский шахматист.